Night shift angol kifejezés, jelentése: éjjeli műszak.

Irodalom

 Éjszakai műszak (Night Shift), Stephen King 1978-ban megjelent novellagyűjteményének eredeti címe
 Night Shift, Bonus Musaemura Zimunya zimbabwei költő 1993-as kötete

Zene

Albumok

 Nightshift, a Commodores együttes albuma (1985)
 Nightshift, az Elán együttes albuma (1984)
 Night Shift, a Foghat albuma (1976)
 Night Shift, a Turboweekend együttes albuma

Dalok

 Night Shift, Bob Marley & The Wailers dala (1976)
 Nightshift, Busy Signal-dal
 Nightshift, a Commodores együttes dala (1985)
 Night Shift, a Foghat dala (1976)
 Nightshift, a Siouxsie & The Banshees dala (1981)

Sajtótermék

 Nightshift, havonta megjelenő oxfordi zenei magazin